Das Damendoppel der US Open 2014 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Andrea Hlaváčková und Lucie Hradecká.

Die Paarung Jekaterina Makarowa und Jelena Wesnina gewann gegen Martina Hingis und Flavia Pennetta im Finale mit 2:6, 6:3, 6:2 und somit ihren zweiten gemeinsamen Grand-Slam-Titel.

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 Viertelfinale, Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Obere Hälfte 3 

 Obere Hälfte 4 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 3 

 
 Untere Hälfte 4 

 Weblinks 
 

 Einzelnachweise 

Damendoppel
2014